Barbolani di Montauto – famiglia aristocratica toscana, titolare dell'omonima contea
 Castello di Montauto – edificio di Impruneta
 Castello di Montauto – dimora storica presso Anghiari
 Cenacolo di Montauto – convento francescano presso Anghiari
 Riserva naturale Montauto – area naturale protetta in provincia di Grosseto
 Rocca di Montauto – edificio presso Manciano